В Константинопол се провеждат три вселенски събора, които са признати от православната, католическата и от повечето протестантски църкви.

 Първи Константинополски събор (Втори Вселенски събор) 381
 Втори Константинополски събор (Пети Вселенски събор) 553
 Трети Константинополски събор (Шести Вселенски събор) 680-681
 Четвърти Константинополски събор, 869-870, признат е само от католическата църква

Други:
 Константинополски събор (360)
 Константинополски Синод (543)
 Константинополски събор (692)
 Константинополски събор (754)
 Константинополски събор (815)
 Константинополски събор (869), наричан Фотий-Събор през 869.
 Константинополски събор (879) (наричан „Софийски Събор“) в църквата Св. София, Фотий-Събор 879—880
 Пети Константинополски събор (Пети Цариградски събор) 1341-1351.